Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej w indonezyjskim mieście Palembang rozegrano od 14 listopada do 16 listopada 2011 roku.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyzn

Zapasy w stylu wolnym

Zapasy w stylu klasycznym

Kobiety

Zapasy w stylu wolnym

Bibliografia 
 Wyniki na www.foeldeak.com

2011 w zapasach
Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej
2011 w Indonezji
Zapasy w Indonezji
Sport w Palembangu